У Светској групи Дејвис купа учествује 16 екипа. Први мечеви су играни 8-10. фебруара, а финале је било 21.-23. новембра.

Светска група

Осминафинала 
Мечеви се играју 8-10. фебруара

Победници настављају борбу за титулу, а 8 поражених екипа са победницима три регионалне зоне играју 19 - 21. септембра плеј оф за попуну Светске групе за 2009 годину.

Детаљи

Русија — Србија

Чешка Република — Белгија

Аргентина - Уједињено Краљевство

Израел - Шведска

Немачка — Јужна Кореја

Перу — Шпанија

Румунија — Француска

Аустрија - САД

Четвртфинале 
Мечеви се играју 11-13. априла

Четвртфинале

Русија - Чешка Република

Аргентина - Шведска

Немачка - Шпанија

САД - Француска

Полуфинале 
Мечеви се играју 19-21. септембра

Аргентина - Шведска

Шпанија - САД

Финале 
21. новембар-23. новембар

Детаљи

Види још 
 Дејвис куп-Структура такничења 2008.
 Дејвис куп 2008.

Спољашње везе 

 Службани сајт Дејвис купа
 Светска група

Дејвис куп
Тенис 2008.